{{Színész infobox
|név = Saphia Stoney
|kép = 
|képaláírás =
|születési név =
|művésznév =
|születési dátum =
|születési hely = Toszkána, Olaszország
|halál dátuma =
|halál helye =
|házastárs =
|élettárs =
|aktív évek = 2011 óta
|híres szerep = Paula

|Oscar-díj =
|Golden Globe-díj =
|BAFTA-díj =
|Tony-díj =
|Emmy-díj =
|César-díj =
|Goya-díj =

|Kossuth-díj =
|Jászai Mari-díj =
|Kiváló művész-díj =
|Érdemes művész-díj =

|más díjak =
|honlap =
|imdb = 4871685
|PORT.hu = 
}}Saphia Stoney' (1996. június 2.) angol anyanyelvű olasz színésznő. Szülei angolok/írek.

Filmszerepei
 Mia és én
 Loon Lake''

Források
Az IMDB lapján
 https://web.archive.org/web/20160304081836/http://www.studioemmeagency.com/saphia-stoney-2/
 Facebookos galéria

Olasz színészek
1996-ban született személyek
Élő személyek